Водопа́дный — топоним.

Россия 
 Водопадный — посёлок в Нижнеудинском районе Иркутской области.
 Водопадный — ручей в Кемеровской области.
 Водопадный — ручей в Камчатском крае, приток реки Гейзерной.
 Водопадный — ж/д разъезд и посёлок Водопадное в Партизанском районе Приморского края с 2002 по 2011.
 Водопадный — посёлок в Аксайском районе Ростовской области.
 Водопадный — платформа Северо-Кавказской железной дороги РЖД.

См. также 
 Водопадная 
 Водопадное (значения)

Примечания